Parque Sarmiento puede referirse a:

Parque Sarmiento (Buenos Aires), un parque de la ciudad de Buenos Aires.

Parque Sarmiento (Córdoba), uno de los parques más grandes de la ciudad de Córdoba.